Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 16 по 24 января 2007 года в Белграде, Сербия. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2009 года.

Арены

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — по две из Европы, Азии и Океании и одна из Африки.

Турнир 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей